Сауз има више значења:

 Сауз (Ситио де Ситлапева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сауз (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику